Le nom Martin Rodriguez ou Martín Rodríguez peut faire référence à :
 Martin Rodriguez (1771 - 1845), un militaire et homme politique argentin ;
 Martín Emilio Rodríguez (1942-), un coureur cycliste colombien ;
 Martín Eulogio Rodríguez (1968-), un footballeur péruvien ;
 Martin Rodriguez (1969-), un joueur argentin de tennis ;
 Martín Rodríguez Gurruchaga (1985-), un joueur argentin de rugby à XV ;
 Martín Rodríguez (1994-), un footballeur chilien.

Voir aussi